
Molekulska formula -{C21H30O5}- se može odnositi na:

 Kortizol
 Dihidrokortizon
 Humulon
 18-Hidroksikortikosteron